Unterland ist der Name folgender Regionen und Gebiete:

 Allgäuer Unterland, Region in Bayern
 Bayerisches Unterland, alte Bezeichnung des heutigen Niederbayern
 Unterland des historischen Fürstentums Bayreuth
 Unterland (Württemberg), die Gegend rings um Heilbronn in Württemberg
 Sonneberger Unterland, Gebiet im Süden und Südosten des Landkreises Sonneberg
 Kärntner Unterland, der gemischtsprachige Teil Kärntens
 Tiroler Unterland, östlicher Teil des Bundeslandes Tirol
 Südtiroler Unterland, auch Bozner Unterland, Abschnitt des Etschtals südlich von Bozen
 Vorarlberger Unterland, das österreichische Bodenseegebiet
 Zürcher Unterland, die tiefer gelegenen Teile des Kantons Zürich
 Unterland (Liechtenstein), eine Region Liechtensteins
 Wahlkreis Unterland, ein Wahlkreis Liechtensteins

sowie:

 Tempelhofer Unterland, alte Bezeichnung für einen Teil Berlin-Tempelhofs
 Unterland (Helgoland), ein Teil der Insel und Gemeinde Helgoland
 Unterland (Gemeinde Rauris), Ortschaft von Rauris, Bezirk Zell am See, Land Salzburg

Sonstiges:

 Britton Unterland GmbH, Folienhersteller in Langkampfen, Tirol

Siehe auch:
 Mittelland 
 Oberland
 Vorderland